Il singolare del torneo di tennis Louisville Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale John Newcombe 6-3, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1970